Никола́й Дми́триевич Анто́нов:

 Антонов, Николай Дмитриевич (1909—1986) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Антонов, Николай Дмитриевич (1922—2000) — Герой Советского Союза.